Lazio  o Laci , regió d'Itàlia amb capital a Roma 
 Società Sportiva Lazio, un dels equips de futbol de la ciutat de Roma